Жилло Сент-Эвр (, 1791, Бу-сюр-Сюип, Франция — 1858, Париж, Франция) — французский художник и гравёр. Автор картин на исторические и литературные сюжеты, жанровых сцен, портретист.

Биография и творчество 
Творческая деятельность Сент-Эвра началась в 20-е годы XIX века и продолжалась до самой смерти. Впервые он привлёк к себе внимание на Парижском салоне 1822 года. Для своих двух картин, которые были выставлены на этот Салон, он выбрал сюжеты из шекспировской «Бури»: «Просперо, герцог Миланский, и его дочь во время бури в старой лодке» (современное местонахождение неизвестно) и «Миранда играет в шахматы с Фердинандом, шутливо обвиняя его в обмане». Большинство критиков, присутствовавших на Салоне, были в восторге от второй картины. Адольф Тьер назвал Сент-Эвра «молодым художником, внушающим большие надежды». Картина предвещает искусство романтизма. Вдохновлённый своим успехом, художник продолжил создавать картины и гравюры на темы литературных произведений. Так, в своей литографии «Louis XI et Isabelle de Croye, scène de Quentin Durward» (Лувр) он вдохновлялся романом Вальтера Скотта «Квентина Дорвард». В нижней части литографии — неотождествлённые эскизы, вероятно, к литературному произведению. Успешными оказались эстампы к «Генриху III». Неудача цикла работ, вдохновлённых «Дон Кихотом» Сервантеса, заставила Сент-Эвра пересмотреть принципы и основы своего творчества.

Художник отказался от литературных сюжетов в пользу исторических картин.
Эти картины запечатлевали великие события из средневековой истории Франции, хотя были решены в духе романтического лиризма, а иногда и сентиментализма. В настоящее время в коллекции Мusée national des châteaux de Versailles et de Trianon представлена картина, выставленная художником на Салоне 1833 года, «Жанна д'Арк предстаёт перед Карлом VII, февраль 1429 года». Сент-Эвр создал целый цикл картин на сюжеты из жизни Жанны Д’Арк.

Пафосные исторические картины уступают в искренности портретам, созданным художником: «Портрет Жозефа-Жака Раме», «Портрет мадам Жозеф Раме»…

Постепенно интерес к творчеству Сент-Эвра исчез. Он возник вновь в 2016 году, когда на аукционе была выставлена по достаточно скромной цене его наиболее известная картина «Миранда играет в шахматы с Фердинандом, шутливо обвиняя его в обмане», прежде находившаяся в частном собрании и бывшая до того недоступной для искусствоведов. Картина была приобретена Le Musée de la Vie romantique.

Галерея

Примечания

Литература 
 Charles Gabet. Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXe siècle. Paris. 1831. P. 620.
 François Fortuné Guyot de Frère. Annuaire des artistes français. Paris. 1832. P. 81.
 Georg Kaspar Nagler. Neues allgemeines Künstler-Lexicon. Munich. 1845. Vol. 8. P. 199.
 Les Salons retrouvés. Eclats de la vie artistique dans la France du Nord 1815—1848. II. Répertoire des artistes ayant exposé dans les salons du Nord de la France (1815—1848). Cat. exp. Calais-Dunkerque-Douai, 1993. P. 158.

Ссылки 
 Работы художника на АrtSalesIndex.
 Работы художника на Сайт Министерства культуры Франции.

Художники Франции XIX века
Художники-портретисты Франции